Bakalrejo (Guntur)
 Bakalrejo (Susukan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing